André Aptroot (1961), Nederlands mycoloog
Charlie Aptroot (1950), Nederlands politicus namens de VVD